Pilea nummulariifolia est une espèce de plantes herbacées sempervirentes vivace de la famille des Urticaceae, native des Caraïbes (y compris la Floride) et du nord de l'Amérique du Sud.

Liens externes 
 
 
 
 

Pilea